Ferro steht für:

 Ferro, Präfix für vieles, was mit Eisen zu tun hat
 Ferro, ehemaliger Name von El Hierro, Kanarische Insel
 Ferro-Meridian, früherer Nullmeridian
 Ferro (Covilhã), Gemeinde im Kreis Covilhã, Portugal
 Ferro Carril Oeste, argentinischer Sportverein
 Ferro Corporation, US-amerikanisches Unternehmen
 Ferro (Motorradhersteller), polnischer Motorradhersteller

Ferro ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ferro (* 1981), deutscher Schlagersänger und Songwriter

 Augusto Beuzeville Ferro (1932–2004), peruanischer Geistlicher, Weihbischof in Piura
 Cosimo Ferro (* 1962), italienischer Fechter
 Daniel Ferro (1921–2015), US-amerikanischer Opernsänger und Musikpädagoge
 Eduardo Ferro Rodrigues (* 1949), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Fiona Ferro (* 1997), französische Tennisspielerin
 Gabriele Ferro (* 1937), italienischer Dirigent
 Giovanni Ferro (1901–1992), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Reggio Calabria
 Helena Ferro de Gouveia (* 1971), portugiesische Journalistin und Dozentin
 Jacob Ferro (* 1989), US-amerikanischer Pokerspieler
 Knopp Ferro (* 1953), österreichischer Künstler
 Leonard del Ferro (* 1933), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor) 
 Lionel Ferro (* 1995), argentinischer Schauspieler, Sänger und YouTuber
 Lorenzo Ferro (* 1998), argentinischer Schauspieler
 Luigi Ferro (1871–1937), italienischer Archivar
 Marc Ferro (1924–2021), französischer Historiker
 Marco Antonio Ferro (nach 1600–1662), italienischer Komponist und Lautenist
 Oscar Ferro (* 1967), uruguayischer Fußballspieler
 Pablo Ferro (1935–2018), kubanischer Animator
 Pascal Joseph von Ferro (1753–1809), österreichischer Arzt
 Raúl Ferro (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Robert Ferro (1941–1988), US-amerikanischer Autor
 Scipione del Ferro (1465–1526), italienischer Mathematiker
 Tiziano Ferro (* 1980), italienischer Popsänger
 Turi Ferro (1921–2001), italienischer Schauspieler
 Vito Cascio Ferro (Don Vito, Vito Cascioferro; 1862–1943), italienischer Mafioso
 Xesús Ferro Ruibal (* 1944), spanischer Theologe

Ferro ist der Künstlername folgender Personen:

 Ferro (Fußballspieler) (Francisco Reis Ferreira; * 1997), portugiesischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Fero